

Toponyme 

Cumming, en Géorgie, aux États-Unis
Cumming, le nom d'une station de la Ligne 5 du métro de Santiago au Chili
 Cumming, une ville, du comté de Warren en Iowa, aux États-Unis
 (14348) Cumming, un astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme 

 Alan Cumming (1965-), acteur, producteur, réalisateur, scénariste et compositeur britannique.
 Arthur Cumming (1889-1914), patineur artistique britannique.
 James Cumming (1777-1861), chimiste britannique.
 Charles Cumming (1971-), écrivain britannique de romans d'espionnage.
 Fiona Cumming (1937-2015), réalisatrice et actrice britannique.
 John Cumming (1930-2008), footballeur écossais.
 Robert H. Cumming (1945) peintre américain.
 William Cumming (1822-1855), médecin britannique.

Le Clan Cumming est un clan écossais.

Patronyme écossais